Brunnenklingenbach ist ein Gewässername:

 Brunnenklingenbach (Nassachbach), linker Zufluss des Nassachbachs (zur Winterlauter) bei Jux, Gemeinde Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Brunnenklingenbach (Ohrn), linker Zufluss der Ohrn beim Stelzenhof von Mailand, Ortsteil Bubenorbis, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Brunnenklinge
 Brunnentobelbach